Machuca es un apellido español. Puede referirse a:
Diego Pérez de Vargas, alias "Machuca", soldado castellano del siglo XIII.
Pedro Machuca (m. 1550), arquitecto español del siglo XVI.
Ramón Vargas-Machuca (n. 1948), político español del siglo XX.
José Antonio Rodríguez Girona "Machuca" (n. 1953), entrenador de fútbol español.
Alejandro Machuca (n. 1999), jugador de fútbol paraguayo.
Alexis Machuca (n. 1990), jugador de fútbol argentino en el Newell's Old Boys.
José Machuca Pérez (1908-1958), telegrafista español.
Juan Machuca (n. 1951), exfutbolista chileno.
Manuel Machuca (1924-1985), exfutbolista chileno.
Paco Machuca (n. 1965), guitarrista solista español del grupo "No me pises que llevo chanclas".

También puede referirse a:
Machuca, película del director chileno Andrés Wood.
Machuca, pequeño pueblo de Atacama.
Machuca, grupo musical chileno de punk rock/hardcore.
Machuca, corregimiento del municipio colombiano de Segovia, donde tuvo lugar la:
masacre de Machuca, de 1998.